Darmstadt Hs. steht für folgende Handschriften:

 Darmstadt Hs. 540, siehe Niederrheinisches Augustinusbuch 
 Darmstadt Hs. 945, siehe Vita Annonis Minor 
 Darmstadt Hs. 1640, siehe Hitda-Codex
 Darmstadt Hs. 1948, siehe Gero-Codex